Бора-Тайга () — село в Сут-Хольского кожууне Республики Тыва. Административный центр и единственный населённый пункт Бора-Тайгинского сумона. Население 968 человек (2007), 762 (2014)

География 
Село находится в долине между реками Ак-Суг (на севере) и Даг-Бары (с юга).

 Уличная сеть

ул. Донгак Вячеслав, ул. Кара-Сал Павел, ул. Комсомольская, ул. Найырал, ул. Ооржак Чулдум, ул. Ортаа-Тал, ул. Эрик.

К селу административно относятся местечки (населённые пункты без статуса поселения) м. Доргун, м. Кок-Чарык, м. Кошпес-Баары, м. Коъш-Терек, м. Оргу-Шол, м. Ортаа-Тал, м. Сайыр-Аксы, м. Холчуктуг, м. Чечектиг

 Географическое положение

Расстояние до:

районного центра Суг-Аксы: 9 км.

столицы республики Кызыл: 231 км.
 Ближайшие населённые пункты

Ак-Даш 7 км, Суг-Аксы 8 км, Кара-Чыраа 12 км, Алдан-Маадыр 16 км, Кызыл-Тайга (Ак-Аксы) 18 км, Баян-Тала 20 км, Теве-Хая 21 км,Чыраа-Бажы 26 км, Шеми 29 км
 климат

Сумон, как и весь Сут-Хольский кожуун, приравнен к районам Крайнего Севера.

Население

Известные жители 
 Куулар Татьяна Маннай-ооловна (1949) — заслуженный работник образования Республики Тыва, ветеран спорта РСФСР, работала в Бора-Тайгинской начальной (сейчас — средней) школе.

Инфраструктура 
отделение почтовой связи Бора-Тайга
 образование
Бора-Тайгинская средняя общеобразовательная школа (ул. Найырал, д.48)

детсады «Хунчугеш», «Челээш»

ОО ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ СУТ-ХОЛЬСКОГО КОЖУУНА
 сельское хозяйство

Выращивание зерновых и зернобобовых культур: СХК МЕШПЕК, СХК СУУР-БАЖЫН-1, СХК САЙ, СХК «АК»

Разведение овец и коз: СХК «ЧОЛДУГ», СХК «ШЕННЕЙ»

 культура
СДК Сумона Бора-Тайгинский (ул. Найырал, д.40)
 административная деятельность
Администрация села Бора-Тайга

Администрация Бора-Тайгинского сумона

Транспорт 
Автодорога местного значения.

Ссылки 
  на Викимапии

Примечания 

Населённые пункты Сут-Хольского кожууна